Miejscowości w Polsce:
 Biedrzyce-Koziegłowy
 Biedrzyce-Stara Wieś